Сма́нов — фамилия. Известные носители:

 Сманов, Кудайберген (род. 1915) — Герой Социалистического Труда.
 Сманов, Нуржан Диникулович (род. 1972) — казахский боксёр.